6. Drużynowe Mistrzostwa Europy w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się w czterech europejskich miastach 20, 21 i 22 czerwca 2015 roku. Reprezentacje rywalizują w superlidze, I lidze, II lidze oraz III lidze. Gospodarzem superligi drużynowych mistrzostw Europy są Czeboksary, zawody I ligi odbywają się w Heraklionie, II ligi w Starej Zagorze, a III ligi w Baku.

Superliga 
Kandydatami do organizacji zawodów superligi były Czeboksary oraz Ostrawa. 5 listopada 2012 w Bukareszcie Rada European Athletics postanowiła, że impreza odbędzie się w rosyjskim Czeboksarze.

Uczestnicy 
W zawodach superligi wystartuje 12 najsilniejszych lekkoatletycznych reprezentacji z Europy w tym trzy – Białoruś, Norwegia i Finlandia – które awansowały w 2014 roku z I ligi drużynowych mistrzostw Europy.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Tabela punktów

Klasyfikacja końcowa 
Drużyny z trzech ostatnich miejsc, w sezonie 2017 wystąpią w rywalizacji I ligi.

Rekordy 
Podczas zawodów ustanowiono 3 krajowe rekordy w grupie seniorów.

I liga 
Zawody I ligi odbędą się w Heraklionie, który został wyznaczony organizatorem zawodów.

Uczestnicy 
W zawodach I ligi startować będzie 12 zespołów w tym trzy – Czechy, Holandia i Turcja – które spadły w 2014 roku z superligi drużynowych mistrzostw Europy oraz dwa – Łotwa i Szwajcaria – które awansowały z II ligi drużynowych mistrzostw Europy.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Tabela punktów

Klasyfikacja końcowa 
Trzy najlepsze drużyny awansują do superligi drużynowych mistrzostw Europy. Dwa najsłabsze zespoły, w sezonie 2017 wystąpią w rywalizacji II ligi.

Rekordy 
Podczas zawodów ustanowiono jeden krajowy rekord w grupie seniorów.

II liga 
Zawody I ligi odbędą się w Starej Zagorze, która została wyznaczona organizatorem zawodów.

Uczestnicy 
W zawodach II ligi weźmie udział 8 zespołów w tym dwa – Słowenia i Węgry – które spadły w 2014 roku z I ligi drużynowych mistrzostw Europy oraz dwa – Cypr i Islandia – które awansowały z III ligi drużynowych mistrzostw Europy.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Tabela punktów

Klasyfikacja końcowa

Rekordy 
Podczas zawodów ustanowiono pięć krajowych rekordów w grupie seniorów.

III liga 
Zawody III ligi rozegrane zostały na Stadionie Olimpijskim w Baku, w ramach Igrzysk Europejskich.

Uczestnicy 
W zawodach najniższej, III ligi, startowało 15 zespołów w tym drużyna małych krajów Europy oraz dwa zespoły – Austria i Słowacja – które spadły w 2014 roku z II ligi drużynowych mistrzostw Europy.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Tabela punktów

Klasyfikacja końcowa

Rekordy 
Podczas zawodów ustanowiono dwadzieścia jeden krajowych rekordów w grupie seniorów.

Przypisy 

2015 w lekkoatletyce
2015 w Azerbejdżanie
2015 w Bułgarii
2015 w Grecji
2015 w Rosji
2015
Lekkoatletyka w Azerbejdżanie
Lekkoatletyka w Bułgarii
Lekkoatletyka w Grecji
Lekkoatletyka w Rosji
Lekkoatletyka w Czeboksarach
Sport w Heraklionie
Sport w Starej Zagorze
Sport w Baku